Sirako peut désigner :
Sirakoro, une commune du Mali
Sirakoro, une commune du département de Bourasso au Burkina Faso
Sirakoro, une commune du département d'Ouo au Burkina Faso
Sirakoro, une commune du département de Mangodara au Burkina Faso